Коа́нья (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эо-Навия. Занимает площадь 65,80 км². Население — 3 464 человека (на 2010 год).

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Federación Asturiana de Concejos 
 Guía del Occidente. Coaña 
 El Espín 
 Fotografías del Castro de Coaña 

Муниципалитеты Астурии